El término Rel, puede referirse:

 a un atributo del lenguaje HTML, una especificación que define una propiedad de un Objeto, elemento o archivo.;
 al retículo endoplasmático liso, un orgánulo celular.